

Населені пункти та їхні частини

 Геленово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Геленово — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Геленово — село в гміні Шульбоже-Вельке Островського повіту Мазовецького воєводства
 Геленово — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Геленово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Геленово — частина села Спочинек у гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Геленово — частина села Журавиці в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Геленово — частина села Малкінія-Дольна в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Геленово — частина села Малюшин у гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Геленово — колонія в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Геленово — осада в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки